El término Anfótero puede referirse a:
 Anfótero (Ἀμφότερός), personaje de la mitología griega, hijo de Alcmeón y Calírroe.
 Anfótero, general de Alejandro Magno.
 Anfótero, un compuesto químico.